Василий Кондратенко:
 Кондратенко, Василий Васильевич (род. 1970) — российский офицер Федеральной Службы безопасности Российской Федерации (генерал-майор)
 Кондратенко, Василий Вячеславович (род. 1989) — российский бобслеист.
 Кондратенко, Василий Пантелеймонович (1917—1999) — горный инженер, заслуженный шахтёр РСФСР, гендиректор ПО «Челябинскуголь».